Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2009 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Lukas Dlouhy in Leander Paes sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (polfinale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (polfinale)
 'Lukas Dlouhy /  Leander Paes (prvaka)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (tretji krog)
 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (četrtfinale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (drugi krog)
 Maks Mirni /  Andy Ram (prvi krog)
 Pablo Cuevas /  Luis Horna (tretji krog)

<ol start="9">
 Lukasz Kubot /  Oliver Marach ''(drugi krog)
 Marcelo Melo /  Andre Sa ''(prvi krog)
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr ''(prvi krog)
 František Čermak /  Michal Mertinak ''(drugi krog)
 Stephen Huss /  Ross Hutchins ''(prvi krog)
 Rik de Voest /  Ashley Fisher ''(tretji krog)
 Travis Parrott /  Filip Polašek ''(drugi krog)
 Martin Damm /  Robert Lindstedt ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Zunanje povezave
Drevo

Moške dvojice
2009